Hansted (parochie, Horsens)
Hansted (parochie, Thisted)

Zie ook Hanstedt (doorverwijspagina)